Beaver Dam Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 , du comté de Cumberland en Caroline du Nord.
 Beaver Dam, du comté de Butler dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships